Пётр Фёдорович Приходько (; 25 февраля 1920 — 20 или 30 ноября 2006, Минск) — советский и белорусский поэт, переводчик, лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова (1985). Инвалид Великой Отечественной войны.

Биография 
Пётр Фёдорович Приходько родился 25 февраля 1920 года в деревне Ольшево Хотимского района Могилёвской области, в крестьянской семье. В 1936 году работал управляющим делами Хотимского райкома комсомола. После окончания Могилёвской газетной партийной школы (1938 год) — ответственный секретарь Хотимской районной газеты «Колхозная Звезда». В 1939 году, после окончания Хотимской средней школы, поступил в Коммунистический институт журналистики имени С. М. Кирова в Минске.

Служба в армии 
В 1940 году призван в Советскую армию. В этот период Пётр очень сильно переживал, что больше не вернётся на родину.

Эти слова — из письма, направленного в ЦК КПБ в июне 1946 года молодым фронтовиком Петром Приходько, служившим в то время в Чехословакии. Ему было суждено не только вернуться на родину, но и прожить долгую жизнь, отдав её служению своему народу. Приходько участвовал в боях на Брянском фронте, на Курской дуге, в освобождении Белоруссии, Польши, в боях за Берлин, за освобождение Праги.

После войны 
После войны, с 1947 года, работал в окружной газете «Во славу Родины» (Минск), других военных газетах. В 1953 году демобилизован. В 1956 году окончил Высшие литературные курсы в Москве. Работал в журнале «Беларусь» (1953—1954), газетах «Звязда» (1956—1957), «Литература и искусство» (1957—1961), на минской студии документальных фильмов (1961—1966). В 1967—1971 годах — редактор издательства «Беларусь», в 1972—1979 — старший редактор издательства «Художественная литература». Член Союза писателей СССР с 1947 года. Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени и медалями. Умер 20 или 30 ноября 2006 года.

Творчество 
Первое стихотворение опубликовал в 1936 году (Хотимская районная газета «Колхозная Звезда»), в республиканской печати выступил в 1937 (газета «Красная смена»). Автор сборников поэзии «Голос сердца» (1947), «Солдаты мира» (1951), «Утро над Эльбой» (1952), «После прощания» [1958), «Тёплый каравай» (1960), «Вишнёвый огонь» (1963), «Солнце раньше взошло» (стихи и поэмы, 1967), «Калиновые зори» (стихи и поэма, 1969), «Признание: Избранное» (1970), «Не сданные высоты» (стихи и поэма, 1972), «На переправе» (стихи и поэмы, 1974), «Лирика» (1975), «Плацдарм» (стихи и поэма, 1978), «Письма из походов» (избранное, 1980), «Вечерняя поверка» (стихи, баллады, поэмы, 1982), «Порог памяти» (стихи, баллады, поэмы, 1983), «Обожжённые вёрсты» (стихи, баллада, поэма, 1986), «Отзвук грома» (1989), «Исповедь любви» (избранное, 1990) и книги очерков «На новых землях» (с П. Богатенковым, 1954). Для детей издал сборник стихов «Встреча с малолетством» (1967), «Каляка-Маляка» (1981), «Стебелёк» (1986), поэму «Сын коммунара» (1973).

Работал переводчиком. Переводил на белорусский язык произведения поэтов народов СССР. Лауреат Литературной премии СП БССР имени А. Кулешова (1985) за сборник «Порог памяти».

Память 
После смерти поэта было организовано несколько выставок.
 Литературное наследие Петра Приходько
На выставке представлены книги белорусского писателя П. Прыходька из фонда центральной районной библиотеки Хотимской РБС.
 С 17 по 28 февраля 2010 года в зале белорусской литературы (пом. 205) проходила книжная выставка «Искренняя песня поэта», посвященная 90-летию со дня рождения Петра Фёдоровича Приходько.

Издания

Переводы с Белорусского 
 «Хлеб дружбы» (1958)
 «Колосья наливаются» (1968)
 «Солдаты не забывают…» (1977)

Сборники поэзии 
 «Голас сэрца» (1947)
 «Ранак над Эльбай» (1952)
 «Пасля развітання» (1958)
 Вішнёвы агонь (1963)
 «Плацдарм» (1978)
 «Лісты з паходаў» (1980)
 «Парог памяці» (1983)
 «Апаленыя вёрсты» (1986)
 «Водгулле грому» (1989)
 «Споведзь любові» (1990)
 «Каляровыя халады» (1994)
 «Дар князёўны» (2001)
 «Позняя Восень» (2001)
 «Дар князёўны» (2001)
 «Любоў без ростані» (2005)

Детские сборники 
 «Сустрэча з маленствам» (1967)
 «Каляка-маляка» (1981)
 «Бярозавы лісток» (2004)

Воспоминания 
 «Па слядах маланкі» (1991)
 «На хвалях часу» (2005)

Литература 
 Белорусская ССР (1982)
 Беларуская энцыклапедыя (2001)
 Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўн (1995)
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі (1987)
 Беларуская ССР : карот. энцыкл. (1981)
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990)
 Советская Белоруссия. № 226 (22636), (Пятница 1 декабря 2006).
 Андреев, К. Я служил своему родному народу …: Путь Октября № 7 (2007)
 Баурына, В. Твои сыновья, Хотимщины / В. Баурына // Путь Октября. (8 сентября 1999)
 Лосовский, М. Певец земли Хотимской (24 февраля 1990)
 Лосовский, М. Искренняя песня солдата из деревни Ольшево (7 марта 1995)
 Мясников, А. У каждого своя дорога …(6 января 2007)
 Память: Хотимский район: историко-дакум. Хроника (2003)
 Романенко, Л. Помню Хотимска утра (25 мая 2002)
 Шнип, В. Голос сердца Отечеством услышан: К 90-летию со дня рождения знаменитого земляка П. Ф. Прыходька (26 февраля 2010)

 Егоров, Д. Творческие встречи (1990)

Награды и звания

Литературные награды 
 Лауреат Литературной премии им. А. Кулешова

Военные награды 
 два ордена Красной Звезды
 два ордена Отечественной войны II степени
 медаль «За трудовое отличие» (25.02.1955)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты литературной премии имени Аркадия Кулешова
Писатели Белоруссии